

Sigle 
 Apicocardiogramma –  registrazione dei movimenti della parete toracica in corrispondenza dell'apice cardiaco
 Applicazioni Contabili Gestionali (ACG) – modulo software proprietario per applicazioni Enterprise Resource Planning di IBM e successivamente di ACG (gruppo TeamSystem)
 Azione Cattolica Giovani – vedi Settore Giovani di Azione Cattolica

Biologia molecolare
ACG – codone adenina-citosina-guanina che codifica per la treonina

Geologia 
 ACG – Argille Varicolori di Case Garola – nel comune di Solignano, in provincia di Parma – sintema stratigrafico dell'Emilia-Romagna

Sigle simili
ACGSF – Alta Corte di Giustizia per le Sanzioni contro il Fascismo